

Patronymie
 Theodor Dorsten, un botaniste et médecin allemand (1492 - 1552).
 Jacob van Dorsten (ca. 1645 - 1674), peintre néerlandais.

Toponymie
 Dorsten est une ville allemande.